Sachsenliga ist der Name verschiedener landesweiter Ligen im Bundesland Sachsen, unter anderem:
 Eishockey-Sachsenliga
 Fußball-Sachsenliga